Langue (Maltezer Orde), een onderverdeling van de Maltezer Orde;
Langue (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Valle.